peut faire référence à :
,matériel informatique : fiche, connecteur, fente dans laquelle on insère une carte d’extension ou de mémoire, voire certains processeurs conditionnés sous forme de cartouche ;
Slot, un groupe russe de musique.
Le Slot, situé à Bruxelles, dans la vallée de la Woluwe, commune de Woluwe-Saint-Lambert, est le vestige d’un ancien château, demeure des seigneurs de Woluwe.
Le slot, en français enclave, est une zone des patinoires de hockey sur glace.
Le slot est également un loisir. Ce sont des petites voitures munies d'un moteur, d'une transmission et d'un petit guide avec deux conducteurs. Ce guide, logé dans une fente (slot en anglais) sur un circuit, permet d'amener de l’électricité au moteur. Sur la piste, chaque fente est une voie. Ces pistes ont en général deux voies. Des marques très connues commercialisent depuis les années 1960 des circuits :  Artin, Carrera, Circuit 24, Scalextric, SCX…